Als Bügeleisengebäude oder Bügeleisenhaus werden umgangssprachlich Gebäude bezeichnet, deren Grundriss an die Form eines Bügeleisens erinnert. Er ist annähernd dreieckig, in der Regel aber trapezförmig, wobei die vordere parallele Seite sehr kurz ist, während die nicht-parallelen Seiten in der Regel länger sind als beide parallelen Seiten.

Diese Grundrissgeometrie entsteht meist, wenn zwei Straßen im spitzen Winkel zusammenlaufen und das Eck-Grundstück im Innenwinkel der Straßen bebaut wird.

Beispiele sind:

Deutschland
 das Chilehaus (Hamburg), 1924
 das Bügeleisenhaus (Hattingen), 1611
 das Sasse-Haus am Kasinokreisel in Wuppertal
 das Bügeleisenhaus „am Timpen“ in Ennepetal an der Kölner Straße, 1902
 der Kollhoff-Tower am Potsdamer Platz in Berlin, 1999
 der Plättbolzen am Hasselbachplatz in Magdeburg
 das Flatiron Building (Düsseldorf), 2014
 das Trias-Bürohaus Leipzig, 2014

Österreich 
das Palais Fanto in Wien, 1918

 Kanada
 das Gooderham Building in Toronto, 1892
 das Hotel Europe in Vancouver, 1909

 Spanien
 das Gebäude der Banco de Valencia in Valencia, 1942

USA
 die Flatiron Flats (Eureka Springs, Arkansas) 1880
 das Flatiron Building (Atlanta, Georgia), 1897
 das Flatiron Building (New York, New York), 1902
 das Flatiron Building (Lacombe, Alberta), 1903
 das Beaver Building (New York, New York), 1904
 das Flatiron Building (San Francisco, Kalifornien), 1907
 das Flatiron Building (Fort Worth, Texas), 1907
 das Flatiron Building (Chicago, Illinois)
 das Flatiron Building (Chattanooga, Tennessee)
 das Flatiron Building (Columbus, Ohio), 1914
 das Flatiron Building (Portland, Oregon), 1916
 das Flatiron Building (Asheville, North Carolina), 1926
 das Flatiron Building (Grand Forks, North Dakota)
 das Flatiron Hotel (Omaha, Nebraska), 1912
 das Times Square Building (Seattle, Washington), 1916

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Bauwerke)
Bauform